Bosanka je lahko:
 Bosanka, prebivalka BiH
 Bosanka, Dubrovnik (Hrvaška)